

Geografia 
 General Berthelot – comune della Romania ubicato nel distretto di Hunedoara, nella regione storica della Transilvania

Persone 
 André Berthelot (1862-1938) – storico, filosofo e politico francese
 Charles Berthelot (1901-1940) – calciatore francese
 Giovanna Agnese Berthelot de Pleneuf (1698-1727) – protettrice francese di artisti e letterati
 Guillaume Berthelot (1580-1648) – scultore francese
 Henri Berthelot (1861-1931) – generale francese
 Marcellin Berthelot (1827-1907) – chimico, storico e politico francese
 Philippe Berthelot (1866-1934) – diplomatico francese
 René Berthelot (compositore) (1903-1999) – compositore e direttore d'orchestra francese
 René Berthelot (filosofo) (1872-1960) – filosofo francese
 Sabin Berthelot (1794-1880) – naturalista ed etnologo francese
Fred Berthelot (1975-) – mentalista francese / americano